CGCG 431-19 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 7525/1
 NGC 7525/2